

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Konice

Niemcy 
 Konitz – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Chojnice

Osoby 
 Bartosz Konitz – polski piłkarz ręczny
 Franziska Konitz – niemiecka judoczka
 Lee Konitz – amerykański saksofonista

Zobacz też 
 Köniz